Des élections municipales en Espagne ont lieu le . Elles se tiennent en même temps que des élections dans treize parlements de communautés autonomes sur les dix-sept que compte le pays.

Contexte

Tendance nationale

Quelque listes soutenues par Podemos

Résultats généraux

Capitales de provinces et communautés autonomes

Autres grandes villes

Résultats par ville

Andalousie

Malaga 
Francisco de la Torre Prados, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu, pour un cinquième mandat.

Séville 
Alors que les forces de gauche reprennent le contrôle du conseil municipal, le socialiste Juan Espadas succède à Juan Ignacio Zoido, du Parti populaire.

Aragon

Saragosse 
Les forces de gauche conservent la majorité au conseil municipal, mais la nouvelle liste Saragosse en commun, appuyée par Podemos et la Gauche unie, décroche plus sièges que les socialistes. Le candidat de gauche, Pedro Santisteve, succède au maire sortant socialiste Juan Alberto Belloch.

Asturies

Oviedo 
Les forces de gauche obtiennent la majorité au conseil municipal, permettant au candidat socialiste, Wenceslao López de succéder à Agustín Iglesias Caunedo, du Parti populaire.

Îles Baléares

Palma 
Le Parti populaire perd sa majorité au conseil municipal, permettant au candidat socialiste, José Hila Vargas de succéder à Mateu Isern à la mairie.

Canaries

Las Palmas de Grande Canarie 
Le Parti populaire perd sa majorité au conseil municipal, permettant au candidat socialiste, Augusto Hidalgo de succéder à Juan José Cardona à la mairie.

Santa Cruz de Tenerife 
José Manuel Bermúdez Esparza, de la Coalition canarienne, est réélu pour un deuxième mandat.

Cantabrie

Santander 
Le maire sortant, Íñigo de la Serna, du Parti populaire, est réélu pour un troisième mandat. Cependant, après avoir été nommé ministre à Madrid, le , il cède sa place à Gema Igual.

Castille-et-León

Valladolid 
Le Parti populaire est largement défait, perdant sa majorité absolue. Cela permet au candidat socialiste, Óscar Puente du succéder à Francisco Javier León de la Riva.

Castille-La Manche

Tolède 
Milagros Tolón succède à Emiliano García-Page. Les socialistes conservent la mairie de Tolède.

Catalogne

Barcelone

Estrémadure

Mérida 
Le Parti populaire est largement défait, tandis que le socialiste Antonio Rodríguez Osuna succède à Pedro Acedo Penco.

Galice

Saint-Jacques-de-Compostelle 
La coalition de gauche Compostelle ouverte arrive en tête, permettant à sa tête de liste, Martiño Noriega de succéder à Agustín Hernández Fernández de Rojas, du Parti populaire.

Madrid

Madrid

Murcie

Murcie 
José Ballesta succède à Miguel Ángel Cámara Botía. Le Parti populaire conserve la mairie de Murcie.

Navarre

Pampelune 
Alors que les forces de droite (UPN-PP) perdent la majorité, la gauche prend la mairie en faisant élire Joseba Asirón, d'EH Bildu, qui succède à Enrique Maya, de l'UPN.

Pays basque

Bilbao 
Juan María Aburto succède à Ibon Areso Mendiguren à la mairie. Le PNV conserve la mairie de Bilbao.

Vitoria-Gasteiz 
Bien que le PP conserve la tête des suffrages, le maire sortant, Javier Maroto est défait, tandis que Gorka Urtaran, du PNV, lui succède, avec l'aide des voix des partis de gauche.

La Rioja

Logroño 
La maire sortante, Cuca Gamarra, du Parti populaire, est réélue pour un deuxième mandat.

Valence

Valence

Villes autonomes

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Élections aux parlements des communautés autonomes d'Espagne de 2015
 Élections municipales espagnoles de 2011

2015
Politique en mai 2015
Municipales